El Guamúchil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Guamúchil, Nayarit, 
 El Guamúchil, Durango, Santiago Papasquiaro, 
 El Guamúchil, Michoacán de Ocampo, Zamora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar